Ким Кузнецо́в:
 Кузнецов, Ким Александрович — юный участник Великой Отечественной войны, соловецкий юнга-моторист Северного флота, впоследствии генерал-майор авиации.
 Кузнецов, Ким Архипович (род. 1925) — художник.